Sainte Flore peut désigner plusieurs saintes chrétiennes :

 Flora et Maria de Cordoue (+ 851), martyres à Cordoue ;  la Sainte Flora est fêtée le 24 novembre.
 Fleur d'Issendolus ou Flore de Maurs (), née à Maurs (Cantal), reçue dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; elle est la seule sainte française de cet ordre ; fétée le 5 octobre.
 Flore de Rome († 262), avec Lucille de Rome, Eugène, Antonin, Théodore et dix-huit autres  martyrs à Rome sous l'empereur Gallien ; célébrés le 29 juillet.

Références